Сваров може бити:
	
 Сваров (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република
 Сваров (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република